Grey è il termine inglese per indicare il colore grigio. Può riferirsi anche a:

Personaggi immaginari
Christian Grey – co-protagonista della trilogia Cinquanta sfumature di grigio di E. L. James
Jean Grey – personaggio del fumetto X-Men
Lexie Grey – personaggio della serie televisiva Grey's Anatomy
Meredith Grey – protagonista della serie televisiva Grey's Anatomy

Persone

Letteratura e arti figurative
The Grey – film del 2012 diretto da Joe Carnahan
Grey – manga giapponese
Grey – romanzo del 2015 di E. L. James

Musica
Grey – duo di produttori discografici statunitensi
Grey – gruppo musicale francese
Grey – canzone del gruppo gothic rock finlandese The 69 Eyes
 The Grey – EP del gruppo folk metal Agalloch

Altro
Famiglia Grey – famiglia nobile inglese
Earl Grey – varietà di tè da cui discende un'altra varietà, il Lady Grey

Pagine correlate 
Greys
Gray
Grays (disambigua)